Villa Wolf heißen oder hießen folgende Bauwerke:

 Villa Wolf (Dresden)
 Villa Wolf (Guben)
 Villa Wolf (Heidelberg)
 Villa Wolf (Heilbronn)
 Villa Wolf (Magdeburg)
 Villa Wolf (Radolfzell)
 Villa Wolf (Wachenheim)
 Villa Wolf (Westhofen)
 Villa Wolf (Zwickau)